Diego Aroldo Cabrera Flores, conhecido como Diego Cabrera, (13 de agosto de 1982) é um futebolista da Bolívia.

Clubes
 1999: Oriente Petrolero (BOL)
 2000-2002: Blooming (BOL)
 2003: The Strongest (BOL)
 2003: Cerro Porteño (PAR)
 2004: The Strongest (BOL)
 2005: Club Bolívar (BOL)
 2006: The Strongest (BOL)
 2007: Club Aurora (BOL)
 2007-2008: Cúcuta Deportivo (COL)
 2009-presente: Independiente Medellín (COL)

Ligações externas
 National-football-teams.com

Futebolistas da Bolívia
Jogadores da Copa América de 2007